Cosenza può riferirsi a:
Cosenza – città italiana capoluogo dell'omonima provincia

Persone
Francesco Cosenza (1986) – calciatore italiano
Giovanni Carlo Cosenza (1765-1851) – drammaturgo italiano
Giulia Cosenza (1968) – politica italiana
Laura Cosenza (1974) – doppiatrice e attrice italiana
Luigi Cosenza (1905-1984) – ingegnere, architetto e urbanista italiano
Matteo Cosenza (1949) – giornalista italiano

Sport
Cosenza Calcio – società calcistica italiana 
Cosenza Futsal – società di calcio a 5 italiana
Cosenza Nuoto – società di nuoto italiana